Die Premjer-Liha 2022/23 (nach dem Sponsor auch VBET League; ) ist die 32. Spielzeit der höchsten ukrainischen Liga im Fußball und die fünfzehnte Auflage unter diesem Namen (vorher: Wyschtscha Liha, deutsch Oberste Liga). Sie begann am 23. August 2022 und soll am 3. Juni 2023 enden.

Saisonvorbereitung 
Aufgrund der umfassenden Invasion Russlands diskutierten die Teams die Möglichkeit, sowohl in der Westukraine als auch in Polen zu spielen. Am 27. Mai 2022 fand in Kiew eine Konferenz der UPL-Mitglieder zusammen mit dem UAF-Präsidium statt, bei der die Perspektive der Fortsetzung der ukrainischen Meisterschaft, mögliche Orte und Daten ihrer Durchführung sowie das Wettbewerbsformat für die Zukunft diskutiert wurden.
Am 25. Juni teilte der Exekutivdirektor der UPL, Yevhen Dykyi, mit, dass die Saison voraussichtlich am 20. August im üblichen Format mit 16 Teilnehmern beginnen wird.

Später stellte der Präsident des Ukrainischen Fußballverbands klar, dass die einzigen Mannschaften, die im Ausland spielen dürfen, diejenigen sind, die noch an kontinentalen Wettbewerben teilnehmen, wenn ihre Gegner zustimmen. 

Einige Fußballfunktionäre kritisierten die Durchführung der Wettkämpfe wegen der Gefahr vorsätzlicher russischer Raketenangriffe.

Desna Tschernihiw und der FK Mariupol bestätigten, dass sie aufgrund der zerstörten Infrastruktur und der schwierigen Situation in ihrer Stadt nicht antreten werden.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielen an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Der Meister nimmt an der Gruppenphase, der Zweitplatzierte an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Dritte und Vierte spielt in der UEFA Europa Conference League und der Pokalsieger in der UEFA Europa League. Die beiden letzten Teams steigen direkt in die Perscha Liha ab, der Dritt- und Viertletzte spielen in der Relegation um den Ligaverbleib.

Mannschaften 
Die Vereine aus Charkiw und der Donbass-Region verlagerten ihre Heimspiele in den westlichen Teil des Landes.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Seite der Liga (englisch)

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23